Серия А 1948/1949 () — 17-й сезон чемпионата Италии по футболу. Стартовал 19 сентября 1948 года и завершился 12 июня 1949 года. В 6-й раз в своей истории победителем турнира стал «Торино».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Факты 
Авиационная катастрофа произошла 4 мая 1949 года под Турином, в результате которого погибла команда футбольного клуба «Торино» в полном составе. Это случилось за 4 тура до финиша турнира. «Торино» лидировал, а молодые игроки, собранные наспех из дублирующей, молодёжной и юношеской команд, приложили все силы, чтобы команда стала чемпионом. В итоге им это удалось (их соперники — «Фиорентина», «Дженоа», «Сампдория» и «Палермо» — в знак уважения выставляли против «Торино» также молодёжные составы, и «Торино» выиграл все 4 матча), а игроки, которых уже не было в живых (18 человек), стали чемпионами Италии 1949 года посмертно.

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1949/1950
Футбол в Италии в 1948 году
Футбол в Италии в 1949 году